Humqui est un mot d'origine micmaque et signifie : Lieu où l'eau s'amuse.

Toponymes



Lac-Humqui, dont le nom officiel est Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, municipalité située dans La Matapédia au Bas-Saint-Laurent;
Humqui, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.
Rivière Humqui, un affluent de la rivière Matapédia, traversant les municipalités de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui et de Amqui, dans la MRC de La Matapédia, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Hydronyme 
Lac Humqui, plan d'eau douce situé dans la municipalité homonyme ;